Albert van Aalderen (1892-1982), Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Herman Jan van Aalderen (1886-1945), Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Jantje van Aalderen-Koster (1896-?), Nederlands verzetsstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Jos van Aalderen (1909-1988), Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Roel van Aalderen, Nederlands golfbaanarchitect

Aalderen, van